Kolytschow (kyrillisch  in deutscher Transkription nach Duden-Regeln, wissenschaftliche Transliteration gemäß ISO 9:1968 , englische Transkription: Kolychev, weitere zu findende Schreibungen: Kolytschjow und Kolytschew, letztere entspricht allerdings kyrillisch ) ist ein russischer Familienname.

Namensträger 
 Fjodor Stepanowitsch Kolytschow (1507–1569), russischer Bojar, 1566–1568 als Philipp II. (Moskau) Metropolit von Moskau (von Maljuta Skuratow erdrosselt)
 Stepan Alexejewitsch Kolytschow (1746–1805), russischer Diplomat, 1799–1800 Botschafter in Österreich, 1800–1801 Botschafter in Frankreich, 1805 Vizekanzler
 Stepan Andrejewitsch Kolytschow (1674 oder 1679–1735), Kommandeur im Großen Nordischen Krieg 1700–1721

Siehe auch 
 Kolytschew (Familienname)

Familienname
Russischer Personenname